Qapānvarī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qapānvarī (ort i Iran), Lorestan, 
 Kūh-e Rameh Row, berg, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar